Евгений Владимирович Сиротинский (, , РСФСР, СССР — ?) — советский спортсмен и тренер, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле (1951), заслуженный тренер СССР (1972). Чемпион Европы 1954 года по академической гребле в классе четверок с рулевым, двенадцатикратный чемпион СССР (1945, 1953, 1954, 1955 — в гребле на четверке с рулевым; 1950 — четверке без рулевого; 1945, 1946, 1947, 1949 — восьмёрка), двукратный победитель Хенлейской регаты в четверке без рулевого 1954, 1955.

Биография 
Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1956 начал тренировать в гребном клубе «Спартак». В дальнейшем работал тренером в «Крыльях Советов», «Труде» и в ШВСМ (Химки).

В 1963 окончил ГЦОЛИФК. С 1972 по 1980 — старший тренер мужской группы парного весла сборной команды СССР. Тренировал сборную СССР на Олимпийских играх 1970 и 1976. На тренерской работе подготовил 86 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, 14 заслуженных мастеров спорта. Его ученик Юрий Малышев стал в 1972 году олимпийским чемпионом.

Литература 
 Штейнбах В. Л. Большая олимпийская энциклопедия: В 2 т. — М.: Олимпия Пресс, 2006.

Ссылки 
 Сиротинский

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле
Тренеры по академической гребле СССР
Заслуженные тренеры СССР